Ogorek oder Ogórek ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalena Ogórek (* 1979), polnische Historikerin und Politikerin
 Markus Ogorek (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler
 Regina Ogorek (* 1944), deutsche Rechtswissenschaftlerin